Charles Robert Carner (né en 1957), scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain ;
 JoAnne Carner (née en 1939), golfeuse américaine ;
 Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970), poète, journaliste, dramaturge et traducteur espagnol d'expression catalane ;
 Mosco Carner (1904-1985), musicologue, chef d'orchestre et critique musical britannique.